Magnus Andersson pode se referir a:
 Magnus Andersson (futebolista)
 Magnus Andersson (handebolista)
 Magnus Andersson (político)

Desambiguações de antropônimos